Авраменко Володимир Андрійович ( 1963) — заслужений працівник фізичної культури та спорту
 Авраменко Володимир Анатолійович ( 1945) — український письменник (прозаїк).
 Авраменко Володимир Григорович ( 1940) — український спортсмен (футбол), тренер, педагог.
 Авраменко Володимир Миколайович ( 1937) — доктор технічних наук (1992), фахівець у галузі мереж і систем електричних станцій.
 Авраменко Володимир Петрович ( 1932) — український художник-графік.
 Авраменко Володимир Федорович ( 1959) — український політик.